Hocus Pocus - uma palavra mágica
Hocus Pocus (filme) - um filme de 1993
Moving Waves - um album da banda Focus cuja faixa de número 1 se chama Hocus Pocus

Desambiguação